

Тарноґура — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Тарноґура — село в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства